

Роз'їзд 41 — станційне селище, Аршалинський район, Акмолинська область
 Роз'їзд 41 — станційне селище, Бородуліхинський район, Абайська область